Torkler ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Torkler (* 1956), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Torkler (* 1965), deutscher Jazzmusiker